En Pologne, Studzianki peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Studzianki, un village dans le powiat de Piotrków,
 Studzianki, un village dans le powiat de Rawa,
 Studzianki, un village dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Lublin
 Studzianki, un village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Studzianki, un village dans la Gmina Nasielsk,
 Studzianki Pancerne, un village dans la Gmina Głowaczów.

dans la voïvodie de Podlachie
 Studzianki, un village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Studzianki, un village.